Bedrijf
 Brouwerij Van Steenberge, Belgische brouwerij

Personen met de achternaam Van Steenberge
 Gerda Van Steenberge, Belgisch politica
 Honoré Van Steenberge, Belgisch syndicalist en politicus
 Jan Van Steenberghe, Belgisch voetballer
 Jozef Van Steenberge, Belgisch politicus
 Paul Van Steenberge, Belgisch bierbrouwer, hoogleraar en politicus
 Sebastiaan Van Steenberge, Belgisch organist, dirigent en componist
 Steven Van Steenberghe, Belgisch voetballer
 Victor Constantin Van Steenberge, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam